18-й чемпионат мира по волейболу среди женщин проходил с 29 сентября по 20 октября 2018 года в 6 городах Японии с участием 24 национальных сборных команд. Япония принимает подобный женский турнир уже в 5-й раз, причём в 3-й за последние 12 лет. Чемпионский титул впервые в своей истории выиграла сборная Сербии.

Команды-участницы 
 Япония — команда страны-организатора;
 США — победитель предыдущего чемпионата.
 Азербайджан, Болгария, Германия, Италия, Нидерланды, Россия, Сербия, Турция — по итогам европейской квалификации;
 Казахстан, Китай, Таиланд, Южная Корея — по итогам азиатской квалификации;
 Доминиканская Республика, Канада, Куба, Мексика, Пуэрто-Рико, Тринидад и Тобаго — по итогам североамериканской квалификации;
 Аргентина, Бразилия — по итогам южноамериканской квалификации;
 Камерун, Кения — по итогам африканской квалификации.

Квалификация 

На участие в квалификации (отборочном турнире) подали предварительные заявки 137 сборных команд, которые разыграли 22 путёвки в финальный турнир мирового первенства. Отбор осуществлялся в рамках пяти континентальных конфедераций.

Квалифицировавшиеся команды:

Система проведения чемпионата 
Формула проведения турнира представляет почти такую же систему, по которой проводился и предыдущий чемпионат.

 1-й групповой этап. 24 финалиста чемпионата мира на первом этапе разбиты на 4 группы (А, В, С и D) по 6 команд. 16 команд (по 4 лучшие из каждой шестёрки) выходят во второй этап.
 2-й групповой этап. 16 команд-участниц второй стадии первенства образуют две группы по 8 команд. Группу Е составят по 4 команды из групп А и D, группу F — по 4 команды из групп В и С. Команды играют с учётом всех результатов, показанных на первом этапе. 6 команд (по три лучшие из каждой восьмёрки) выходят в третий этап.
 3-й групповой этап. 6 команд-участниц третьей стадии первенства образуют 2 группы по три команды. Группу G составят победитель группы F (F1) и по жребию вторая команды из группы Е (Е2) или F (F2), а также третья команда из этих же групп (Е3 или F3); в группе Н выступят победитель группы E (E1), а ещё два участника определятся также по жребию подобным же образом, что и в группе G.

Первичным критерием при распределении мест в группах будет являться общее количество побед, далее — количество очков, соотношение партий, соотношений мячей, результаты личных встреч.

 Участниками плей-офф станут по две лучшие команды из групп 3-го этапа. В полуфинале победители групп в стыковых матчах сыграют с командами, занявшими в группах вторые места. Победители полуфиналов разыграют первенство, проигравшие — бронзовые медали. В матче за 5-е место встретятся худшие команды групп 3-го этапа.

Жеребьёвка 
Жеребьёвка финального турнира прошла 7 декабря 2017 года Токио. Хозяин чемпионата и лучшие 7 сборных по мировому рейтингу ФИВБ по системе «змейка» были заранее распределены по четырём группам. Остальные команды также согласно рейтингу распределены по группам жеребьёвкой, при этом в составе каждой из групп не должно было оказаться более трёх представителей одной конфедерации. Таким образом были сформированы 4 группы (по 6 команд в каждой) первого группового этапа.

В скобках у двух заранее посеянных команд каждой группы указаны их позиции в мировом рейтинге ФИВБ на август 2017.

Города и игровые арены 
Соревнования пройдут в шести игровых залах шести городов Японии.

 Иокогама.
 В «Иокогама Арене» (Yokohama Arena) пройдут матчи группы А первого этапа и поединки плей-офф (полуфиналы, матчи за 5-е и 3-е места и финал) чемпионата. Арена открыта в 1989 году. Вместимость 12 тысяч зрителей.
 Саппоро.
 В префектуральном спортивном центре «Хоккайдо» (Hokkaido Prefectural Sports Center) пройдут матчи группы В первого этапа чемпионата. Зал был открыт в 1999 году. Вместимость 8 тысяч зрителей.
 Кобе.
 В «Зелёной Арене Кобе» (Kobe Green Arena) пройдут матчи группы С первого этапа чемпионата. Арена открыта в 1993 году. Вместимость 6 тысяч зрителей.
 Хамамацу.
 В «Хамамацу Арене» (Hamamatsu Arena) пройдут матчи группы D первого этапа чемпионата. Арена открыта в 1990 году. Вместимость 8 тысяч зрителей.
 Нагоя.
 В спортивном зале «Ниппон Гайси» (Nippon Gaishi Hall) пройдут матчи группы Е второго этапа и групп G и H третьего этапа чемпионата. Зал открыт в 1987 году. Вместимость 10 тысяч зрителей.
 Осака.
 В муниципальном центральном спортивном зале (Osaka Municipal Central Gymnasium) пройдут матчи группы F второго этапа чемпионата. Вместимость 8,2 тысячи зрителей.

Первый групповой этап

Группа A 
Иокогама

Группа B 
Саппоро

Группа C 
Кобе

Группа D 
Хамамацу

Второй групповой этап 
Учитываются все результаты матчей, сыгранных командами на первом групповом этапе. В третий групповой этап проходят по три лучшие команды из каждой группы.

Группа E 
Нагоя (А1, А2, А3, А4, D1, D2, D3, D4)

Группа F 
Осака (В1, В2, В3, В4, С1, С2, С3, С4)

Третий групповой этап

Группа G 
Нагоя (F1, E2, E3)

Группа H 
Нагоя (E1, F2, F3)

Плей-офф 
Иокогама

Матч за 5-е место

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Итоги

Положение команд

Призёры 
 : Бьянка Буша, Бояна Живкович, Тияна Малешевич, Бранкица Михайлович, Майя Огненович, Стефана Велькович, Теодора Пушич, Ана Белица, Майя Алексич, Йована Стеванович, Милена Рашич, Сильвия Попович, Тияна Бошкович, Бояна Миленкович. Главный тренер — Зоран Терзич.

 : Серена Ортолани, Карлотта Камби, Офелия Малинов, Моника Де Дженнаро, Сильвия Нвакалор, Кристина Кирикелла, Анна Данези, Сара Фар, Элена Пьетрини, Марина Лубиан, Лючия Бозетти, Мириам Силла, Паола Эгону, Беатриче Парроккьяле. Главный тренер — Давиде Маццанти. 

 : Юань Синьюэ, Чжу Тин, Ян Ханъюй, Ху Минъюань, Гун Сянъюй, Цзэн Чуньлэй, Чжан Чаннин, Лю Сяотун, Яо Ди, Ли Инъин, Линь Ли, Дин Ся, Янь Ни, Ван Мэнцзе. Главный тренер — Лан Пин.

Индивидуальные призы 

 MVP
  Тияна Бошкович
 Лучшая связующая
  Офелия Малинов
 Лучшие центральные блокирующие 
  Янь Ни
  Милена Рашич

 Лучшая диагональная 
  Паола Эгону 
 Лучшие доигровщицы 
  Мириам Силла
  Чжу Тин
 Лучшая либеро
  Моника Де Дженнаро

См. также 
 Чемпионат мира по волейболу среди мужчин 2018

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Чемпионат мира по волейболу среди женщин 2018
2018 год в волейболе
Международные соревнования по волейболу в Японии
Сентябрь 2018 года
Октябрь 2018 года
Спорт в Японии в 2018 году
Чемпионаты мира в Японии